Kaajärven rannat  () — третий альбом финской рок-группы Viikate, записанный на лейбле Ranka Recordings и вышедший в 2002 году.

Об альбоме 
Kaajärven rannat был выпущен, как в виде CD-диска, так и в виде виниловой пластинки. Виниловая версия альбома содержит бонусный трек — песню «Lyijykomppania», посвящённую одноимёной группе. На песню «Nuori mies nimetön» снят видеоклип.

Список композиций 
 «On aivan sama» — 2:53
 «Ajastaika» — 4:11
 «Vastarannan valssi» — 4:05
 «Jalkamies» — 3:40
 «Päivän peili» — 4:03
 «Lyijykomppania» — 5:22 (бонус)
 «Ei ole ketään kelle soittaa» — 4:02
 «Kaisloja» — 4:51
 «Nuori mies nimetön» — 4:04
 «Laulu on iloni ja työni» — 3:23
 «Kaajärven rannat» — 2:25

Ссылки 
 http://www.viikate.com

Примечания 

Альбомы 2002 года
Альбомы фолк-рока
Альбомы Viikate